Joseph ou Joe Duncan peuvent y faire référence :

 Joseph Duncan (homme politique) (1794-1844), sixième gouverneur de l'État de l'Illinois (1834-1838)
 Joseph E. Duncan III (1963-2021), condamné comme délinquant sexuel et meurtrier dans l'enlèvement de Shasta et Dylan Groene en 2005 et le meurtre de leur famille et de Dylan
  (1879-1964), syndicaliste et homme politique écossais
 Joseph Alfred Duncan (né en 1993), footballeur ghanéen
  (né en 1990), joueur de football américain
  (né en 1950), footballeur anglais

Homonymie de personnes